Ujčič je priimek več znanih Slovencev:
 Andrej Ujčič (1930—1985), umetnostni zgodovinar, politik
 Janez Ujčič (*1945), novinar
 Josip Ujčič (1912—1989), mehanik, član organizacije TIGR 
 Majda Ujčič (*1933), (biologinja) bibliotekarka, bibliografka

Glej tudi 
 priimek Ujčić

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki